Il singolare del Lima Challenger 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Guido Andreozzi era il detentore del titolo, ma ha perso nei quarti di finale contro Martín Alund.

Horacio Zeballos ha battuto in finale Facundo Bagnis 6–7(4–7), 6–3, 6–3.

Teste di serie

  Horacio Zeballos (Campione)
  Guido Pella (quarti di finale)
  Pere Riba (secondo turno)
  Martín Alund (semifinali)

  Facundo Argüello (quarti di finale)
  Facundo Bagnis (finale)
  Guido Andreozzi (quarti di finale)
  Thomaz Bellucci (Ritirato a causa di un infortunio addominale)
  Renzo Olivo (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Lima Challenger 2013
ATP Challenger Tour 2013